El Condado de Macon es el nombre asignado a seis condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Macon (Alabama)
 Condado de Macon (Georgia)
 Condado de Macon (Illinois)
 Condado de Macon (Misuri)
 Condado de Macon (Carolina del Norte)
 Condado de Macon (Tennessee)